Brydon ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Brydon (* 1980), kanadische Skirennläuferin
 Mark Brydon (* 1960), britischer Produzent und Komponist
 Paul Brydon (* 1951), neuseeländischer Radrennfahrer
 Rob Brydon (* 1965), britischer Schauspieler, Komiker, Radio- und Fernsehmoderator, Sänger, Sprecher, Autor und Imitator
 William Brydon (1811–1873), britischer Chirurg